Il termine sintesi (dal latino tardo: synthĕsis, derivato dal greco: σύνϑεσις (siùnthesis) «composizione», derivato di συντίϑημι (siuntìthemi) «mettere insieme», termine composto da σύν «con, insieme» e τίϑημι «porre») è il procedimento che  mette insieme parti al fine di comporre un intero .

La sintesi ha significati diversi in base a discipline e tecniche.

Linguistica 
Nell'espressione scritta e orale la sintesi si opera estrapolando da un testo o da un discorso le parti più significative e, tralasciando quelle accessorie, ci si prefigga di realizzare un risultato significativo più breve e incisivo.

Chimica 
 Sintesi – in chimica, reazione o sequenza di reazioni per ottenere uno o più composti.
 Sintesi clorofilliana – insieme delle reazioni durante le quali le piante verdi producono sostanze organiche a partire da CO2 e dall'acqua in presenza di luce.
 Sintesi degli acidi grassi – è una via metabolica della cellula che, a partire da molecole di acetil-CoA, genera acido palmitico (un acido grasso saturo a 16 atomi di carbonio).
 Sintesi diastereoselettiva – reazione chimica che induce la formazione selettiva di diastereoisomeri.
 Sintesi e tecniche speciali inorganiche – in chimica inorganica, branca teorico-pratica che si occupa principalmente di particolari metodiche sintetiche ed analitiche applicate.
 Sintesi malonica – in chimica organica, tipo di sintesi utilizzato per preparare derivati mono- e di-sostituiti dell'acido acetico.
Sintesi dei nuclei pesanti – in cosmologia, processo di nucleosintesi stellare relativo alla formazione degli elementi chimici più pesanti. 
 Sintesi organica – costruzione di molecole organiche attraverso processi chimici.
 Sintesi proteica – in biologia, seconda fase del processo di espressione genica (il processo in cui l'informazione contenuta nel DNA dei geni viene convertita in proteine).

Colori 
 Sintesi additiva – detta anche mescolanza o miscela additiva, è la combinazione di due (e, per estensione, qualunque numero di) stimoli di colore.
 Sintesi sottrattiva – detta anche mescolanza o miscela additiva, è la combinazione di due o più stimoli di colore che giungono modificati all'occhio.

Musica e suoni 
 Sintesi granulare – in elettronica, metodo base per la produzione di suoni che opera con elementi acustici elementari chiamati appunto grani.
 Sintesi musicale a modelli fisici – nella sintesi sonora, si riferisce ai metodi con cui viene calcolata la forma d'onda del suono da generare (solitamente, uno strumento musicale).
 Sintesi – album del cantautore italiano Filipponio del 1986
 La Sintesi – gruppo musicale italiano
 Sintesi vocale – tecnica per la riproduzione artificiale della voce umana.
 Synthesis – album della band Evanescence.

Altro 
 Sintesi – in filosofia, momento della riflessione strettamente connesso all'analisi.

Note

Altri progetti